Akacuki (暁), japonsky „svítání“, může odkazovat na:
 Třída Akacuki (1901) – třída japonských torpédoborců
 Akacuki (1901) – první jednotka torpédoborců třídy Akacuki spuštěná na vodu roku 1901
 Akacuki (1932) – první jednotka torpédoborců podtřídy Akacuki (III. série třídy Fubuki) spuštěná na vodu roku 1932
 Akacuki (sonda) – vesmírná sonda
 Akacuki (Naruto) – zločinecká organizace z japonské mangy a anime seriálů Naruto a Naruto Šippúden

Externí odkazy